Mandalawangi (Cipatat), een bestuurslaag in Indonesië
Mandalawangi (Leles), een bestuurslaag in Indonesië
Mandalawangi (Mandalawangi), een bestuurslaag in Indonesië
Mandalawangi (Nagreg), een bestuurslaag in Indonesië
Mandalawangi (Salopa), een bestuurslaag in Indonesië